Moje serce należy do ciebie (film 2000)
 Moje serce należy do ciebie (film 2002)